Варваренки — название населённых пунктов:

Россия 
 Варваренки — село в Бабынинском районе Калужской области.
 Варваренки — деревня в Тарусском районе Калужской области.